«Спокойная неделя в доме» () — короткометражный сюрреалистический анимационный фильм чешского режиссёра Яна Шванкмайера. Фильм был снят после возвращения Шванкмайера и его семьи из Австрии в Чехословакию.

Сюжет 
Безымянный мужчина, на вид лет пятидесяти, соблюдая конспирацию, быстро и суетливо пробирается в заброшенный дом, в котором проводит неделю. Вместе с собой он принёс чемодан, в котором находятся календарь, свёрток со связкой динамита, коловорот, предметы личной гигиены. Все шесть дней проходят вполне одинаково: он сверлит дыру в одной из дверей и через неё следит за происходящим в комнатах. После чего мужчина зачёркивает прошедший день в календаре и ложится спать в коридоре. То, что происходит в комнатах, носит весьма странный и фантастический характер.
 В первой комнате мужчина видит, как жестяная коробка конфет опрокидывается, и из неё выпадают конфеты. Позже оказывается, что это были ржавые шурупы, завёрнутые в фантики. Шурупы разной величины высвобождаются из фантиков и направляются к печатной машинке, чтобы затем встать на её кнопки головками вверх.
 Во второй комнате из стены вылезает язык, размером с большой кусок сырого мяса. Он спускается на комод и первым делом открывает ящик, в котором хранится грязная посуда. После того, как язык слизал различные остатки, он залезает в мясорубку, которая самостоятельно прокручивает его. Однако в результате на тарелке оказывается не прокрученное мясо, а трубочки из газетных вырезок.
 В третьей комнате стоит кухонный сервант. На полу - заводная игрушка в виде петушка и тарелка с зерном. Петушок заводится и пытается подобраться к тарелке, однако к ключику привязана верёвочка, за которую тянет невидимая сила, из-за чего игрушка вновь оказывается на исходной точке. После двух неудачных попыток верёвочка обрывается и петушок добирается до своей цели. Это не радует сервант, и из его шкафчиков и ящичков вылезает некое подобие глины, которое падает на прямо на пятушка, клюющего зернышки. Глины становится всё больше, и в итоге петушок ломается под её напором и "погибает".
 В четвёртой комнате находится белый стол со стулом и, в качестве источника света, подвесная люстра. Из ящика стола по очереди вылетают пять птиц, но из-за того, что они взлетели выше люстры, они погибают, и их перья осыпаются вниз. Ощипанные птицы висят на стене, а их перьями покрывается стул. Тот запрыгивает на стол, пытается взлететь, но тщетно: он падает, разбиваясь в щепки.
 В пятой комнате висит пиджак, в котором хранится шланг. Он выползает из пиджака и направляется к банке с цветами, стоящей на столе неподалеку. Затем выкачивает всю воду и быстро возвращается на место. После этого цветы мгновенно вянут и сгорают, а банка разбивается. Тем временем, пиджак "мочится" добытой водой на пол.
 В шестой комнате находятся шкаф и моток проволоки. Проволока проникает в шкаф через замочную скважину. Шкаф открывается, и становится понятно, что проволоку изнутри тянет вставная челюсть, висящая на двери. Также в шкафу висит несколько свиных ножек, которых со временем протыкает и опутывает проволока.
На седьмой день мужчина бреется, достаёт из свёртка динамит и вставляет по палке в каждую просверленную дыру. Собрав все свои вещи, он устанавливает часовой механизм снаружи и собирается скрыться, но внезапно вспоминает, что забыл зачеркнуть седьмой день недели. Он бегом возвращается в дом, зачёркивает последний день, а затем, с чемоданом и пальто в руках, убирается восвояси.

Технические решения 
Этот фильм стилистически разделён на два мира: реальный и сюрреалистический. В реальном мире операторская работа выглядит примитивно, даже похожей на любительскую съёмку. Также для его отображения был добавлен эффект чёрно-белой плёнки (или же сепии), в то время как мир сюрреализма показан как цветной и психоделический. Примечательно то, что в фильме отсутствует музыка как таковая, и шум кинокамеры ничем не заглушался.

Критика 
Голландский обозреватель фильмов Хайс Хроб () оказался разочарован картиной.

К сожалению, фильм очень длинный и не так впечатляет, как его родственные фильмы, например, "Квартира" (1968) или "Бармаглот" (1971). Не сильно отталкивает, да и не очень увлекает. "Спокойная неделя в доме" остается одним из немногих слабых фильмов Шванкмайера.

Анализ и трактовка 
Российский интернет-обозреватель артхаусного кино Daniluck выразил мнение о том, что этот фильм в частности рассуждает на тему правды и лжи в мире СМИ.
 Шурупы на кнопках печатной машинки олицетворяют болезненную правду, которую написать труднее всего.
 Язык, который слизал остатки еды и превратился в газетные вырезки, олицетворяет журналиста, который пользуется недостоверными источниками и пишет лживые статьи.
 Заводная игрушка в виде петушка олицетворяет журналиста, который пытается добраться до зёрен истины. Его каждый раз одёргивают, но после нескольких попыток он добивается своего. Однако общество, представленное в виде серванта, привыкло к лжи, а потому всячески отрицает правду.
 Птицы, которые летят к свету и в одночасье погибают - люди, пытающиеся добраться до истины в современном обществе.
 Недобросовестный журналист в виде пиджака со шлангом выкачивает информацию о какой-либо личности, которая в конечном счёте становится для неё губительной.
 Проволока как поток бесконечной информации, которой журналист (в виде челюсти) связывает себе руки, лишая себя возможности написать правду.
О главном герое было сказано следующее:

Мы можем сделать вывод, что этот человек является тем, кто ищет истину, очень тщательно скрывая свою деятельность. И в конце концов, он минирует все дырки, чтобы потом взорвались все комнаты, за которыми скрывалась истина. И, собственно, правда о деятельности СМИ.

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы 1969 года
Короткометражные фильмы 1960-х годов
Авангардные фильмы
Фильмы с совмещением живых актёров и анимации
Фильмы Яна Шванкмайера
Сюрреалистические фильмы
Мультфильмы по алфавиту
Короткометражные мультфильмы
Мультфильмы 1969 года
Мультфильмы Чехословакии